Kambundji ist der Familienname folgender Personen:

 Ditaji Kambundji (* 2002), Schweizer Leichtathletin
 Mujinga Kambundji (* 1992), Schweizer Leichtathletin
 Muswama Kambundji (* 1996), Schweizer Leichtathletin und Bobfahrerin